Strawberry Alarm Clock — американская рок-группа, исполняющая музыку в жанре психоделического рока и психоделического попа и известная благодаря своему хиту Incense And Peppermints.

История

Ранние годы 
Группа образовалась в Глендейле, Сан-Франциско, и называлась Thee Sixpence. В ней играли Ли Фриман (вокал, ритм-гитара), Эд Кинг (ведущая гитара), Майк Лючано (вокал), Стив Рэйб (гитара), Гари Ловетро (бас) и Джин Ганнелз (ударные). Группа выпустила несколько синглов на лейбле All American Records. Своих песен у них не было, и они исполняли только известные шлягеры. В 1967 году к ним пришли клавишник Марк Вейц и ударник Рэнди Сеол. Они выпустили синглом песню Вейца Heartful of Rain в 1967 году. Это была их первая песня.
Марк Вейц написал и известную всем фанатам группы песню Birdman of Alkatrash. А на би-сайд этого сингла решили записать инструментальную композицию Кинга и Вейца Incense & Peppermints. Фрэнку Слею, продюсеру, песня понравилась, но сказал им, что ей нужен хороший текст. Группа пыталась написать текст, но ничего не выходило. Тогда Слей посоветовал им свой авторский дуэт — Джона Картера и Тима Гилберта. Картер написал для неё текст, но в авторство внесли ещё и Гилберта. При её записи тоже возникли проблемы. Ли Фриману не нравилась песня, и он наотрез отказался её петь. Спел её Грег Манфорд, 16-летний парнишка, слонявшийся по студии. Из-за споров с авторством песни как авторов написали только Картера и Гилберта. Никто не возразил, ибо это была песня только для би-сайда, но именно она больше понравилась радио-диджеям и стала единственным хитом группы.

Strawberry Alarm Clock 
Вскоре группа перешла на лейбл UNI records. К тому времени к ним присоединились Джордж Баннелл, ставший у них вторым басистом, и Стив Бартек, 15-летний парень, игравший на гитаре и на флейте. Лейбл потребовал от них нового названия, более подходящего. Ребята долго думали над названием. Кто-то предложил название Strawberry, вероятно, имея в виду песню «Strawberry Fields Forever» группы The Beatles. Когда они безуспешно придумывали название, их внимание привлек обычный будильник, издававший весьма дурацкие звуки. Они одновременно посмотрели на него, и так родилось название Strawberry Alarm Clock. Фрэнку Слею название понравилось, и он их так и записал.

Первый альбом 
С приходом Джорджа Баннелла и Стива Бартека в репертуаре Strawberry Alarm Clock появилось несколько новых песен, таких как «The World’s on Fire», «Strawberries Mean Love», «Birds in My Tree» и «Rainy Day Mushroom Pillow». Первый альбом, называвшийся Incense & Peppermints, вышел в ноябре 1967 года и попал на 11 строчку хит-парада Billboard. Больше такого успеха Strawberry Alarm Clock повторить не смогли. Материал в альбоме был большей частью написан Джорджем Баннелом и Стивом Бартеком, большая часть песен была спета Рэнди Сеолом. Incense & Peppermints стал классикой психоделического жанра.

Дальнейшая история 
В конце 1967 года группа снялась в фильме «Псих-аут», где публике была представлена песня «Pretty Song from Psych-Out». В декабре 1967 года вышел сингл «Tomorrow»/«Birds in My Tree». Он достиг 23 строчки в чартах. За ним группа выпустила альбом Wake Up…It’s Tomorrow. Из-за того, что лейбл замешкался с его выпуском, альбом очень плохо продавался. Кроме того, прежний басист группы Гари Ловетро подал на них в суд, отсудил 25 000 долларов и покинул группу. Позже они выпустили альбом The World in a Seashell, записью которого лейбл занялся лично, из-за чего почти вся первая сторона пластинки была забита инструментальной музыкой, а в авторстве числились левые люди. Альбом также был коммерчески провальным.

Распад 
Провал альбома The World in a Seashell негативно отразился на дальнейшей истории группы. Джордж Баннелл и Рэнди Сеол ушли и основали другой проект, тоже называвшийся Strawberry Alarm Clock, из-за чего промоутеры были сбиты с толку и это помешало концертной деятельности обоих коллективов. Тогда на бас-гитару перешел Эд Кинг, фронтменом стал Джимми Питман, а за ударные встал Марти Катон, позже замененный Джином Ганнелзом. В этом составе они записали четвёртый альбом. Он был написан большей частью Питманом, абсолютно не был похож на их старые записи и содержал, в основном, блюзовый материал. Он также провалился, и после его издания ушли Питман и Вейц. Вместо Питмана на гитару встал Пол Маршал. Группа записала несколько синглов, ни один из которых не попал в чарты, снялись в фильме Расса Мейера За пределами долины кукол, но после ухода Кинга в Lynyrd Skynyrd перестали существовать.

Воссоединение 
Stawberry Alarm Clock несколько раз воссоединялись в семидесятые и восьмидесятые годы. В 1982 году группа была воссоединена Фриманом и Баннелом. В группу вернулись Вейц, Сеол, Бартек и Ганнелз. В 1986 к ним присоединился новый гитарист Хоуи Андерсон. В этот период они дали множество концертов, на которых был представлен и новый материал.
В 2010 году умер Ли Фриман. Пост фронтмена надежно закрепился за Сеолом. В 2012 году группа выпустила новый альбом Wake Up Where You Are, состоявший как из старых хитов, так и из нового материала. Strawberry Alarm Clock продолжают выступать и ныне. 21 октября 2012 года они выступили на фестивале Love ride 29.

Участники 
Нынешние
 Джин Ганнелз — ударные (1966, 1969—1971, 1983-наши дни)
 Джордж Баннелл — бас-гитара, гитара, электрическая мандолина (1967—1968, 1974—1975, 1982-наши дни)
 Рэнди Сеол — ударные, вокал, перкуссия, вибрафон (1967—1968, 1974—1975, 1983-наши дни)
 Стив Бартек — гитара, флейта (1967—1968, 1974—1975, 2006-наши дни)
 Хоуи Андерсон — ведущая гитара (1986-наши дни)
 Марк Вейц — орган (1967—1969, 1982—1983, 2006-наши дни)
Бывшие
 Ли Фриман — вокал, ритм-гитара, ситар, гармоника (1966—1971, 1974—1975, 1982—2010)
 Эд Кинг — ведущая гитара, бас-гитара (1966—1971, 2007)
 Гари Ловетро — бас-гитара (1966—1967)
 Джимми Питман — гитара (1969)
 Пол Маршал — гитара (1970—1971)
 Марти Катон — ударные (1968-1969)

Дискография

Альбомы 
 Incense & Peppermints UNI 3014 (Mono) & 73014 (Stereo) — 1967 #11
 Wake Up...It's Tomorrow UNI 73025 — 1968
 The World In a Seashell UNI 73035 — 1968
 Good Morning Starshine UNI 73054 — 1969
 Wake Up Where You Are GRA Group — 2012

Синглы 

 Incense and Peppermints / The Birdman of Alkatrash (UNI 55018 — 19 May 1967) #1
 Tomorrow / Birds in My Tree (UNI 55046 — Dec 1967) #23
 Sit With the Guru / Pretty Song From Psych-Out (UNI 55055 — Mar 1968) #65
 Barefoot in Baltimore / An Angry Young Man (UNI 55076 — Aug 1968) #67
 Sea Shell / Paxton’s Back Street Carnival (UNI 55093 — Oct 1968)
 Stand By / Miss Attraction (UNI 55113 — Feb 1969)
 Good Morning Starshine / Me and the Township (UNI 55125 — Apr 1969) #87
 Desiree / Changes (UNI 55158 — Sep 1969)
 Starting Out the Day / Small Package (UNI 55185 — 1969)
 I Climbed the Mountain / Three (UNI 55190 — Dec 1969)
 California Day / Three (UNI 55218 — Apr 1970)
 Girl from the City / Three (UNI 55241 — Jul 1970)
 Mr. Farmer (2012)

Саундтреки 

 Psych-Out OST (UNI 1968)
 Beyond the Valley of the Dolls (1970)

Сборники 

 The Best of Strawberry Alarm Clock (UNI 73074 — 1970)
 Changes (Vocalion VL 73915 — 1971)
 Antology (1993)
 Step by Step как Thee Sixpence

Ссылки 
 Группа на  allmusic.com
 Группа на  rhapsody.com
 Группа на  billboard.com
 Группа на  psychedelicsight.com
 Двойная звездная серия
 Смерть Ли Фримена
 
 
 Интервью
 Группа на livemusicmagazine.com
 Дискография

Группы психоделического рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Исполнители MCA Records
Группы психоделического попа